Больє́-ле-Фонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 530,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Больє-ле-Фонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Больє-ле-Фонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Больє-ле-Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза